Naselja u Hrvatskoj:
 Gornja Oraovica, naselje u sastavu općine Dvor
 Donja Oraovica, naselje u sastavu općine Dvor

Naselja u Srbiji:
 Oraovica (Preševo, Srbija), naselje u sastavu općine Preševo
 Oraovica (Crkovnička), naselje u sastavu općine Leskovac
 Oraovica (Grdelička), naselje u sastavu općine Leskovac